Marco Bezzecchi (ur. 12 listopada 1998 w Rimini) – włoski motocyklista, zwycięzca serii CIV Moto3 w 2015 roku.

Statystyki w MMŚ

Sezony

Starty

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Ludzie urodzeni w Rimini
Urodzeni w 1998
Włoscy kierowcy MotoGP